Теодор Росс «Тедди» Кастелуччи () — композитор музыки к фильмам.

Биография и признание 
В 1983 году окончил Линденхёрстскую высшую школу. Кастелуччи завоевал пять премий . По большей части он работал над комедийными проектами и какое-то время — постоянным композитором в фильмах с главными ролями актёра Адам Сэндлера, пока работу над музыкой в картинах не стал выполнять Руперт Грегори-Уильямс. Кастелуччи появлялся на экране в качестве гитариста музыкальной группы в фильме «Певец на свадьбе» и его фамилия была дана второстепенным персонажам как в «Певец на свадьбе», так и в «Большой папа».

Композиторские работы 
 2011 — College Sucks
 2006 — Моя супербывшая / My Super Ex-Girlfriend
 2006 — Шалун / Little Man
 2006 — Поцелуй на удачу / Just My Luck
 2005 — Всё или ничего / The Longest Yard
 2005 — Отскок / Rebound
 2004 — Белые цыпочки / White Chicks
 2004 — 50 первых поцелуев / 50 First Dates — награждена премией BMI
 2003 — Date or Disaster
 2003 — Управление гневом / Anger Management
 2003 — Дочь моего босса / My Boss’s Daughter — награждена премией BMI
 2002 — Миллионер поневоле / Mr. Deeds — награждена премией BMI
 2002 — Восемь безумных ночей / Eight Crazy Nights
 2002 — Репли-Кейт / Repli-Kate
 2001 — Животное / The Animal
 2001 — Спросите Синди / Good Advice
 2000 — Как жениться на миллиардерше (ТВ) / How to Marry a Billionaire: A Christmas Tale
 2000 — Меткий бросок (ТВ) / Alley Cats Strike
 2000 — Никки, дьявол-младший / Little Nicky
 1999 — Мужчина по вызову / Deuce Bigalow: Male Gigolo
 1999 — Большой папа / Big Daddy — награждена премией BMI
 1998 — Певец на свадьбе / The Wedding Singer — награждена премией BMI

Актёрские работы 
 1998 — Певец на свадьбе / The Wedding Singer — роль Робби Харта, музыканта группы

Ссылки